Ліга чемпіонів УЄФА 1995–1996 — 41-й футбольний турнір між найкращими клубами європейських країн і четвертий такий турнір у форматі Ліги чемпіонів УЄФА. У фіналі на «Стадіо Олімпіко» в Римі перемогу святкував «Ювентус», який здолав у фінальній грі в серії пенальті голландський «Аякс» після нічиєї 1-1 в основний час.

Кваліфікаційний раунд 
Київське «Динамо» у кваліфікації за сумою двох матчів пройшло «Ольборг», проте в першому матчі групового раунду проти «Панатінаїкоса» клуб було звинувачено у невдалій спробі підкупу рефері. Попри апеляцію киян їх було дискваліфіковано з усіх турнірів під егідою УЄФА на два роки. «Ольборг» зайняв місце «Динамо» у груповому раунді Ліги чемпіонів. Дискваліфікацію українського клубу зрештою було зменшено до одного (поточного) сезону.

|}

Груповий етап

Група A 

|

|}

Група B

|

|}

Група C

|

|}

Група D

|

|}

Плей-оф

Чвертьфінали 

|}

Півфінали 

|}

Фінал

Найкращі бомбардири

Примітки

Посилання 
 Всі матчі турніру на сайті УЄФА  
 Ліга чемпіонів УЄФА 1995-96 на rsssf.com  

1995-96